Хиње може да се односи на:

 Хиње (Севница), насеље у општини Севница, Република Словенија
 Хиње (Жужемберк), насеље у општини Жужемберк, Република Словенија
 Хиње (Праг-запад), насеље у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република